Debbi je jméno vícero osob:
 Debbi (zpěvačka) – česko-německá zpěvačka
 Debbi Morgan – americká filmová a televizní herečka
 Debbi Peterson – americká bubenice a členka dívčí rockové kapely The Bangles
 Debbi Wilkes – kanadská krasobruslařka a stříbrná olympionička v párovém krasobruslení na ZOH v Innsbrucku v roce 1964